F (lok) kan syfta på:

F-lok (första serien) – en serie godstågslok beställda 1863 av Statens Järnvägar i Sverige
F-lok (ånga) – en serie ånglok i Sverige för persontåg beställda 1913–1915
F-lok (el) – en serie ellok i Sverige beställda 1942–1949